Hallaröd kan syfta på:

 Hallaröds socken – en socken i Skåne
 Hallaröds landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Hallaröds församling – en tidigare församling i Lunds stift –2006
 Hallaröds kyrka – en kyrkobyggnad i Hallaröd
 Hallaröd – en kyrkby i Hallaröds socken
 Hallaröds distrikt – ett distrikt i Höörs kommun och Skåne län 2016–
 Hallaröd (naturreservat) – ett naturreservat i Höörs kommun